Сезон 2003/2004 стал для Атлетико Мадрид 67-м Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 |-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

12.800.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

0

Зима 

0

Общие убытки:12.800.000

Общая прибыль:0

Разница:12.800.000

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Сарагоса» получила право участвовать в кубке УЕФА как победитель кубка Испании.
2 С футбольного клуба «Расинг» было снято одно очко за превышение числа легионеров в матче против «Осасуны» 14 декабря 2003 года.

Кубок Испании

2-й раунд

3-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Атлетико» Мадрид